Templo de Roma o templo romano, puede referirse a varias estructuras, muchas consideradas parte de la antigua romaː

 Templo de Venus y Roma, a poca distancia del Coliseo romano.
 Templo de Belona
 Templo de Hércules Víctor
 Templo de Júpiter Óptimo Máximo, también conocido como templo de Júpiter Capitolino
 Templo de la Concordia (Roma)
 Templo de Juno Moneta
 Templo de Vesta
 Templo de Roma, templo del movimiento SUD en Roma